Dewaere ist der Nachname von:

 Lola Dewaere (* 1979), französische Schauspielerin
 Patrick Dewaere (1947–1982), französischer Schauspieler